ET7 steht für:

 CR-Baureihe ET7, Tenderlokomotive
 NIO ET7, Elektroauto des chinesischen Automobilherstellers NIO